Владимир Васильевич Осипов: Осипов, Владимир Васильевич (род. 1933) — генерал-полковник, главнокомандующий войсками Юго-Западного направления, народный депутат СССР (1989—1991).
 Осипов, Владимир Васильевич (род. 1943) — советский и российский физик.